Панофский () — еврейская фамилия. Известные носители:

 Панофский, Аарон (Aaron Leon Panofsky, род. 1974) — американский социолог науки.
 Панофский, Вольфганг (1919—2007) — американский физик.
 Панофский, Дора (Dora Panofsky, 1885—1965) — американский историк и теоретик искусства.
 Панофский, Эрвин (1892—1967) — американский историк и теоретик искусства.